Magnitudes (nommé Octob'Rock jusqu'en 2003) est un festival de musique rock qui se déroule à Reims (France) tous les mois d'octobre.

Festival de rock en France
Festival de musique dans le Grand Est
Reims
Festival dans la Marne